Змора — еврейская фамилия израильского происхождения. Является передачей современным ивритом распространённой в юго-западных губерниях Российской империи еврейской фамилии Змойра (варианты Змойро, Змойрэ), имевшей на начало XX века наибольшее распространение в Хотине, Бердичеве, Летичеве, Литине и Москве.

 Змора, Исраэль (Змойра, 1899—1983) — еврейский литературовед, писатель, переводчик и издатель.
 Змора, Моше (Змойра, 1888—1961) — 1-й Председатель Верховного Суда Израиля (в период с 1948 по 1954 год).

См. также 
 Змойро, Эдуард Петрович (1926—1984) — советский театральный режиссёр и художник.
 Змора — мара (демон).